Skyhawk kan henvise til:

Fly og militær
 Cessna 172 Skyhawk, et et-motoret, fire-sædet sportsfly
 Douglas A-4 Skyhawk, en amerikansk jagerbomber
 Seibel S-4, en helikopter, der under sin udvikling blev kaldt YH-24 Sky Hawk

Biler 
 Buick Skyhawk, en bil fremstillet fra 1975 til 1989
 Studebaker Sky Hawk, en to-dørs coupé fra 1956

Andet
 Skyhawk (Marvel), en figur i Marvel Comics
 Skyhawks, en animeret tv-serie sponseret af Mattel Toys